Домброва — фамилия из Списка дворянских родов Гродненской губернии.
 Домброва (герб) — польский дворянский герб.
 Домброва, Кристин (род. 1934) — политик ПНР, функционер ПОРП.

Другие значения 
 Домброва-Белостоцкая
 Домброва-Гурнича
 Домброва-Бискупя (гмина)
 Домброва (гмина, Могиленский повят)
 Домброва-Тарновска
 Домброва-Белостоцка (гмина)
 Домброва-Зелёна (гмина)
 Домброва-Тарновска (гмина)
 Домброва (гмина, Опольский повят)